El Museo de Arte Decorativo "Firma y Odilo Estévez" fue la residencia de la familia Estévez en Rosario, Argentina, donada íntegramente a la Municipalidad de Rosario con su mobiliario, colecciones de arte y decoraciones, fue convertida en un museo.

La sra. Firma Mayor de Estévez donó su mansión y sus contenidos a la ciudad, en memoria de su esposo Odilo Estévez. El Ejecutivo Municipal recibió la donación en 1966, y se inauguró el museo oficialmente el 8 de julio de 1968.

El museo se encuentra en el corazón histórico de Rosario, frente a la plaza 25 de Mayo, punto de comienzo de la vieja villa, a 50 m de la sede municipal (Palacio de los Leones) y enfrente de la Catedral. 

Administrativamente, depende de la Secrearía de Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario. Mantiene una exhibición permanente de obras de arte, de la colección de los Estévez reunida en 30 años, incluyendo mobiliario español de los siglos XVI, XVII, y XVIII y copias de muebles franceses del s. XVIII; una colección de pinturas europeas; esculturas; trabajos en marfil, vidrio, porcelana, jade, y plata (europeos, precolombinos, asiáticos); tapices, alfombras, y luminarias.

También es depositario de otras donaciones, como la de los herederos del escultor rosarino Pedro Cresta (obras en porcelana).

Muestras 

Se exhiben, en forma permanente, una colección de pinturas de autores europeos de los siglos XVII al XIX, marfiles europeos y orientales, platería hispanoamericana, tapices, alfombras, cristales y porcelanas, presentadas en doce salas de exposición. Reúne muebles españoles del siglo XVI, XVII y XVIII; importantes réplicas de muebles franceses del siglo XVIII y algunos postcoloniales del Río de la Plata. Además, el visitante podrá disfrutar de una colección de pintura europea y obras de escultores franceses e italianos del siglo XIX y argentinos de comienzos del XX.

La exhibición de estas piezas está distribuida entre el Hall Central y las salas Francesa, Española, Romántica, Neoromántica y de Platería, el Comedor, el Dormitorio y el Boudoir.

Visita guiada 

Los interesados pueden acceder a la utilización de un aparato de los denominados "discman", a través del cual disponen de un relato musicalizado con la descripción de cada sala del Museo, información que puede seleccionarse en forma separada, ya que la misma está registrada en distintas pistas individuales.
Este moderno sistema de visitas guiadas surge como inquietud de brindar de un modo más eficaz y agradable las explicaciones y los comentarios referentes a la colección expuesta. El servicio acompaña al visitante con relatos certeros y concisos, los cuales pueden abrir al espectador genuinos canales de percepción y goce estético. Los grupos que desean compartir la visita guiada pueden optar por seguirla a través del sistema central de audio del Museo.

Referencias 

 Municipalidad de Rosario, site oficial
 Ubicación en el mapa de Rosario 

Estévez
Estévez
Estévez
Estévez
Estévez
Estévez
Museos biográficos y casas museo de Argentina
Museos de Argentina del siglo XX